Dans la mythologie grecque, Thanatos est une divinité personnifiant la mort. Ce nom peut aussi désigner :
 Thanatos, la pulsion de mort en psychanalyse ;
 Thanatos, un personnage de l'univers Saint Seiya ;
 Thanatos, un jeu vidéo de 1986.